Diese Liste enthält alle Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer, die vom DFB als offizielle Länderspiele anerkannt sind. Ur-Länderspiele, Trainingsspiele gegen nach beliebigen Kriterien zusammengesetzte Teams oder Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften werden in offiziellen Statistiken nicht berücksichtigt. Widersprechen die Angaben des DFB denen einer anderen Quelle (z. B. eines anderen Fußballverbandes), wird in einer Fußnote darauf hingewiesen.

Zu beachten ist, dass die deutsche Nationalmannschaft im Laufe ihrer Geschichte mehrere Male zwei Partien am selben Tag, aber an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Spielern bestritt. Welche Partie zuerst aufgeführt wird, unterscheidet sich von Quelle zu Quelle. Diesen Partien kann daher keine eindeutige Nummer zugeordnet werden, alle anderen Angaben sind unstrittig.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Am. = Amateure
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1908 – 1910 – 1920 – 1930 – 1940 – 1950 – 1960 – 1970 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020 – 2022

Weitere geplante Länderspiele

Statistik

Berücksichtigung von Verlängerungen und Elfmeterschießen 
Partien, die in der Verlängerung entschieden wurden, werden entsprechend ihrem Resultat gewertet.

Die deutsche Nationalmannschaft absolvierte bis heute sieben Elfmeterschießen bei Fußball-Weltmeisterschaften und Fußball-Europameisterschaften, von denen sie sechs gewann und eins verlor. Dazu kommt noch ein Elfmeterschießen vom Vier-Nationen-Turnier im Jahr 1988, dieses verlor Deutschland.

Die dadurch entschiedenen Spiele zählen im Folgenden als Unentschieden. Die im Elfmeterschießen erzielten Tore werden für das Torverhältnis und die -differenz nicht berücksichtigt.

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe 
Die UEFA wertet nur diejenigen Partien als Europameisterschaftsspiele, die bei einer Endrunde ausgetragen wurden. Aus diesem Grund zählen die vier EM-Viertelfinalspiele von 1972 und 1976 zu den EM-Qualifikationsspielen.

Sämtliche Länderspielbilanzen 

Die deutsche Herren-A-Nationalmannschaft trat bis heute gegen 92 verschiedene Nationalmannschaften an. In Europa haben nur Norwegen (95) und Schweden (100) gegen mehr verschiedene Nationalmannschaften gespielt.

Darunter sind:
 9 der derzeit 54 Nationalmannschaften der CAF
 10 der derzeit 46 Nationalmannschaften der AFC
 1 der derzeit 11 Nationalmannschaften der OFC
 51 der derzeit abzüglich Deutschlands 54 Nationalmannschaften der UEFA (keine Spiele gab es bisher gegen Andorra, Kosovo und Montenegro)
 4 der derzeit 35 Nationalmannschaften der CONCACAF
 9 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL (kein Spiel gab es bisher gegen Venezuela)
 8 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), von denen 6 zum Zeitpunkt der letzten Spiele der UEFA angehörten.

Dänemark, Finnland, Israel, Russland, San Marino und Zypern mussten ihre höchsten Niederlagen gegen Deutschland hinnehmen, zudem Luxemburg gegen Deutschland und England, Brasilien gegen Deutschland und Uruguay, Estland gegen Deutschland und Finnland sowie Ungarn gegen Deutschland, England und die Niederlande. Deutschland war 1939 erster Länderspielgegner der Slowakei.

Die deutsche Herren-A-Nationalmannschaft weist folgende Bilanzen auf (Stand: 27. November 2022):

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen (Anzahl der Siege so groß wie die der Niederlagen)
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Spielorte 
Deutschland trug 1974 und 2006 die Fußball-Weltmeisterschaft, 1988 und 2021 (als eine von 11 Nationen) die Fußball-Europameisterschaft und 2005 den Konföderationen-Pokal aus. Die im Rahmen dieser Turniere ausgetragenen Spiele der deutschen Nationalmannschaft zählen als Heimspiele, die Partien gegen Turnier-Gastgeber dementsprechend als Auswärtsspiele. Ebenso zählen die Länderspiele in Wien nach dem Anschluss Österreichs, genauer gesagt 3 Partien in den Jahren 1940, 1941 und 1942 im Folgenden als Heimspiele. Die Begegnung in Saarbrücken gegen das autonome Saarland im Rahmen der WM-Qualifikation 1954 zählt als Auswärtsspiel.

Austragungsorte von Heimspielen

Außerdeutsche Austragungsorte

Abgesagte Länderspiele 
 Nachfolgend sind alle Länderspiele aufgelistet, die kurzfristig abgesagt wurden. Länderspiele, die lediglich auf ein anderes Datum verlegt wurden, sind nicht berücksichtigt.

Philatelie 

Aus Anlass des hundertjährigen Jubiläums des ersten Länderspieles gab die Deutsche Post am 10. April 2008 eine Sondermarke im Wert von 170 Cent heraus. Die Marke zeigt einen Ausschnitt des Originalplakates zum ersten Länderspiel sowie eine Aufnahme der deutschen Auswahl. Zudem wurde der Anlass durch zwei Ersttagsstempel (Berlin und Bonn) gewürdigt. Ferner veröffentlichte die Post das offizielle Buch des Deutschen Fußballbundes Unsere Jungs – 100 Jahre deutsche Länderspiele, das neben der Geschichte der deutschen Fußball-Länderspiele Briefmarken mit Fußballmotiven enthält.

Am 17. Juli 2014 wurde eine 60-Cent-Sondermarke zum Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien veröffentlicht, nur wenige Tage nach dem Endspiel.

Am 3. Mai 2018 erschien zur Unterstützung der Deutschen Sporthilfe die Serie „Für den Sport – Sportlegenden – Legendäre Fußballspiele“ mit drei Plusmarken zu den WM-Endspielen 1954, 1974 und 1990. Abgebildet sind darauf bekannte Ausrufe der damaligen Rundfunk- bzw. Fernsehreporter.

Siehe auch 
 Ur-Länderspiele
 Liste der Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Deutsche Fußballnationalmannschaft/Statistik

Literatur

Weblinks 
 Offizielle Länderspielliste des DFB
 RSSSF-Liste der Länderspiele Deutschlands
 Länderspiele der DFB-Auswahl und ausführliche Statistiken auf eu-football.info
 Länderspielliste Deutschlands in den World Football Elo Ratings
 Alle Spielberichte aus Kicker-Sportmagazin von 1954 bis 1989 auf historical-lineups.com

Einzelnachweise 

!
Deutschland1